Борковичи — топоним.

 Борковичи — агрогородок в Верхнедвинском районе Витебской области Белоруссии.
 Борковичи — село в общине Баня-Лука Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Борковичи — село в общине Плужине Черногории.